Manuel Hurtado García puede referirse a:

Manuel Hurtado y García (1896-1966), sacerdote español, obispo de Tarazona.
Manuel Hurtado García (político), senador español por el PSOE.